

Miejscowości w Polsce 
 Karolinowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia
 Karolinowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto
 Karolinowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Załuski
 Karolinowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Siemiątkowo
 Karolinowo – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Poniec

Miejscowości na Litwie 
 Karolinowo – dawny zaścianek na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.

Miejscowości na Białorusi 
 Karolinowo – wieś w rejonie postawskim obwodu witebskiego
 Karolinowo – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.

Zobacz też: Karolinów